

Proljetno prvenstvo 1935. 

Igralo se u šest grupa:

I grupa

II grupa

III grupa

IV grupa

V grupa

VI grupa

Majstorica za prvaka VI grupe - Prvaka grada Splita

28.08.1935.  
Vuk (Split) - Split 3:1 (1:0).

Prvak I, II, III grupe - Solin

Prvak IV grupe - Osvit 

Prvak V grupe - Borac

Prvak VI grupe - Vuk 

Finale provincije:

Osvit - Solin 4:1 i 0:2

Finale:

28.08.1935.
Osvit - Vuk 3:3 (2:1) 

8.09.1935.
Vuk - Osvit 0:1 (0:1)

Osvit (Šibenik) je osvojio Proljetno prvenstvo 1935. Splitskog nogometnog podsaveza.

Kvalifikacije za ulazak u državnu ligu za sezonu 1936.

Istog dana kada je završeno državno prvenstvo 1935. započele su kvalifikacije za novo državno prvenstvo. Klubovi su raspoređeni u pet kvalifikacijskih grupa po sustavu koji je bio primijenjen dvije godine prije, u sezoni 1933. Nacionalna liga popunila bi se od pobjednika svih pet grupa i drugoplasiranih klubova I i V grupe. Osmi član buduće lige, postao bi pobjednik utakmice trećeplasiranog kluba III grupe koji bi igrao s pobjednikom iz dvije utakmice trećeplasiranog kluba iz pete grupe i prvaka provincije Zagrebačkog nogometnog podsaveza. 
Klubovi s područja Splitskog nogometnog podsaveza - Hajduk (Split) i Osvit (Šibenik) bili su članovi III grupe, skupa sa Slavijom (Sarajevo) i Hajdukom (Sarajevo).

III grupa

 Hajduk se kvalificirao za igranje u Nacionalnoj ligi.

 Na sjednici JNS održanog 15. prosinca 1935. g. došlo je - uz burne svađe i nesuglasice - do promjene propozicija natjecanja i izgleda buduće lige. Odlučeno je da se za prvaka u narednoj sezoni 1936. natječu isključivo prvaci 14 postoječih podsaveza po dvostrukom kup - sustavu. 
Prema toj odluci, klubovi koji su se već izborili za nastup u Nacionalnoj ligi, a koji ne budu prvaci svojih podsaveza neće moći sudjelovati u "elitnom rangu" za sezonu 1936.

Jesensko prvenstvo 1935. 

Splitska zona

Budući da je odlukom JNS 15.12.1935. g. došlo do promjene propozicija kvalificiranja za Nacionalnu ligu, odlučeno je da se što prije - u veljači 1936. godine - otpočne s novim prvenstvom unutar podsaveznih natjecanja. Time bi se do lipnja 1936. doznali prvaci svih 14 podsaveza -  sudionici buduće Nacionalne lige.

1935
1935 Split